Setouchi ist:

 Setouchi, eine japanische Stadt
 Setouchi (Region), eine japanische Region
 TV Setouchi, ein japanischer Fernsehsender
 (3392) Setouchi, ein Asteroid

Setouchi ist der Familienname folgender Personen:

 Jakuchō Setouchi (1922–2021), japanische Schriftstellerin und Nonne